Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Chelsey Gullickson che ha battuto in finale Allie Will 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Florencia Molinero (primo turno)
 Verónica Cepede Royg (secondo turno)
 Assente
 Chieh-Yu Hsu (secondo turno)

 Adriana Pérez (primo turno)
 Rebecca Marino (secondo turno)
 Nicola Geuer (quarti di finale)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Redding 2012